Draize bezeichnet

 Draize, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Draize (Fluss), Nebenfluss der Vaux in Frankreich
 Tierversuch zur Toxizitätsbestimmung, siehe Draize-Test